Tropico может означать:

 «Tropico» — короткометражный фильм, снятый певицей Ланой Дель Рей в 2013 году.
 Tropico — компьютерная игра 2001 года.
 Tropico: Paradise Island — компьютерная игра 2002 года, дополнение к игре Tropico.
 Tropico 2: Pirate Cove — компьютерная игра 2003 года.
 Tropico 3 — компьютерная игра 2009 года.
 Tropico 3: Absolute Power — компьютерная игра 2010 года, дополнение к игре Tropico 3.
 Tropico 4 — компьютерная игра 2011 года.
 Tropico 4: Modern Times — компьютерная игра 2012 года, дополнение к игре Tropico 4.
 Tropico 5 — компьютерная игра 2014 года.
 Tropico 6 — компьютерная игра 2019 года.

См. также

 Тропики